Philibert Humbla henviser til:

 Philibert Humbla (jurist) (1814–1891) – svensk retslærd
 Philibert Humbla (borgmester) (1863–1925) – svensk embedsmand
 Philibert Humbla (museiman) (1896–1952) – svensk kunsthistoriker